U-4 — малая U-boat типа IIA, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 2 февраля 1935 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании , Киль 11 февраля 1935 года под заводским номером 239. Спущена на воду 31 июля 1935 года. 17 августа 1935 года принята на вооружение и под командованием Ханнеса Вейнгертнера вошла в состав Unterseebootsschulflottille.

История службы 
Совершила четыре боевых похода, в которых потопила три судна, суммарным тоннажом 5 133 брт и британскую подводную лодку , вчетверо бо́льшую по размерам, чем U-4 (1 090 тонн против 254 тонн). Остальное время использовалась как учебная лодка. 1 июля 1944 года переведена в 21 учебную флотилию. Выведена из состава флота 1 августа 1944 года в Готенхафене. Разделана на металл в 1945 году.

Первый и второй походы 

4 сентября 1939 года U-4 вышла из Вильгельмсхафен в свой первый патруль в результате начала войны. Из-за своих малых размеров её дальности хватило пройти до юга Норвегии, в Северное море к западу от Дании и вдоль побережья Голландии, завершив безуспешный поход 14 сентября.

Через несколько дней, 19 сентября 1939 года, U-4 отправилась во второй поход с приказом контролировать контрабанду грузов, направляющихся в Британию на нейтральных судах в Скагеррак. Этот поход принес гораздо лучшие результаты: за девять дней она остановила 18 кораблей, потопив три из них.
 В 23:00 22 сентября 1939 года примерно в 5 милях (8км) к югу от Арендал было остановлено и досмотрено грузовое судно Martti-Ragnar (под командованием Дж. Содерблома). Так как было обнаружено, что судно перевозит контрабанду, в 00:15 23 сентября были инициированы подрывные заряды, и в течение двух часов судно затонуло. Команда покинула судно на спасательных шлюпкаx, которые были отбуксированы субмариной в сторону берега, где они и были подобраны двумя рыбацкими лодками, а в 7:30 высажены на берег в Арендал.
 В 11:20 23 сентября 1939 года ситуация повторилась с нейтральным грузовым судном Walma, которое так же было остановлено и досмотрено. После того, как немцы убедились в том, что судно перевозит груз в Англию, оно было так же подготовлено к затоплению. В 15:35 заряды сдетонировали, и за 40 минут судно ушло на дно в 10 милях (17км) к юго-западу от , Швеция. U-boat вновь отбуксировала две шлюпки ближе к побережью Швеции, где они и были подобраны шведским рыболовным судном Zephyr.
 В 10:37 24 сентября 1939 года нейтральное грузовое судно Getrud Bratt (под командованием Е. К. Ёнссона) было остановлено U-4 двумя предупредительными выстрелами перед носом. После досмотра команде было приказано покинуть судно в течение 15 минут, по причине перевозки контрабанды. Так как на U-boat не осталось подрывных зарядов, ей пришлось использовать торпеды, однако первые две G7a прошли мимо. Третья G7a попала в цель, потопив Gertrud Bratt в 12 милях (20км) к юго-востоку от , Норвегия. Как позднее сообщил экипаж судна, U-boat пообещала отбуксировать их к ближайшему берегу, однако, завидев пролетавший самолет, ушла, оставив их без помощи. Шлюпки, впрочем, в тот же день были обнаружены норвежским таможенным крейсером T-II и отбуксированы в Лангесунд, Норвегия.
29 сентября 1939 года U-4 закончила поход, прибыв в Киль.

Третий и четвёртый походы 

Последние два похода проходили для U-4 под знаком операции «Везерюбунг».

Первый поход (третий суммарно), имевший место с 16 марта по 29 марта 1940 года был безуспешен, и лодка пришла в Вильгельмсхафен без каких либо побед.

Выйдя 4 апреля 1940 года свой четвёртый поход, U-4 совместно с U-1 составила Четвёртую Группу. Именно во время этого похода субмарина потопила свою гораздо бо́льшую британскую противницу . В 17:05 9 апреля  атаковала U-4 залпом из 4 торпед, однако промахнулась, дав U-boat шанс уклониться, погрузившись, после того как одна из торпед прошла всего в 10 метрах перед носом лодки. Несколькими часами позже U-4 обнаружила британскую субмарину в надводном положении, заряжающую аккумуляторные батареи, и, в 02:13 10 апреля воспользовалась предоставившимся шансом, выпустив две торпеды по застигнутой врасплох противнице. G7a прошла мимо, однако G7e попала точно в цель, потопив её вместе со всеми 53 членами экипажа.

14 апреля 1940 года U-4 успешно возвратилась в Вильгельмсхафен из своего последнего похода.

Балтика 
После оккупации Норвегии стало особенно ясно, что U-4 и её сёстры не способны серьезно противостоять противнику ни по вооружению, ни по ходу, равно как и неспособны к несению службы в сколь-нибудь отдалённых зонах, и недостаточно маневренны для охоты на грузоперевозки союзников. В результате, 1 июля 1940 года все лодки были переведены в 21-ю флотилию, где и прослужили до 1944 года в качестве учебных судов в Балтийском море. Хотя некоторые из её сестер позднее и поучаствовали в действиях против Советского Союза, U-4 этого не довелось.

Судьба 
U-4 была исключена из состава флота 1 августа 1944 года в Готенхафене. 19 мая 1945 года была захвачена Великобританией и в том же году разделана на металл.

Командиры 
 17 августа 1935 года — 29 сентября 1937 года — капитан-лейтенант Ханнес Вайнгертнер ()
 30 сентября 1937 года — 28 октября 1938 года — капитан-лейтенант Ганс-Вильгельм фон Дрески ()
 29 октября 1938 года — 16 января 1940 года — обер-лейтенант (с 1 октября 1939 года капитан-лейтенант) Харро фон Клот-Хейденфельдт ()
 17 января 1940 года — 7 июня 1940 года — обер-лейтенант цур зее Ганс-Петер Хинш ()
 8 июня 1940 года — 28 июля 1940 года — обер-лейтенант цур зее Гейнц-Отто Шультце ) (Кавалер Рыцарского Железного креста)
 29 июля 1940 года — 2 февраля 1941 года — обер-лейтенант цур зее Ганс-Юрген Цетцше ()
 3 февраля 1941 года — 8 декабря 1941 года — обер-лейтенант цур зее Хинрих-Оскар Бернбек ()
 9 декабря 1941 года — 15 июня 1942 года — обер-лейтенант цур зее Вольфганг Леймкюлер ()
 16 июня 1942 года — 23 января 1943 года — лейтенант цур зее Фридрих-Вильгельм Мариенфельд ()
 24 января 1943 года — 31 мая 1943 года — лейтенант цур зее Иоахим Дюппе ()
 1 июня 1943 года — 22 августа 1943 года — обер-лейтенант цур зее Пауль Зандер ()
 23 августа 1943 года — май 1944 года — обер-лейтенант цур зее Герберт Мумм ()
 май 1944 года — 9 июля 1944 года — обер-лейтенант цур зее Хуберт Ригер ()

Флотилии 
 1 августа 1935 года — 31 августа 1939 года — Unterseebootsschulflottille (учебная)
 1 сентября 1939 года — 30 сентября 1940 года — Unterseebootsschulflottille (боевая служба)
 1 октября 1940 года — 1 февраля 1940 года — Unterseebootsschulflottille (учебная)
 1 марта 1940 года — 1 апреля 1940 года — Unterseebootsschulflottille (боевая служба)
 1 мая 1940 года — 30 июня 1940 года — Unterseebootsschulflottille (учебная)
 1 июля 1940 года — 31 июля 1944 года — 21-й флотилии (учебная)

Потопленные суда

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 U-4 на Uboat.net